

Fumetto 
 Straniero (Stranger) – personaggio Marvel Comics

Geografia 
 Stranger – comunità non incorporata della Contea di Falls, Texas (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Stranger – singolo della Electric Light Orchestra del 1983
 Stranger – singolo di Hilary Duff del 2007
 Stranger – traccia dell'EP Versus di Usher del 2010
 Stranger – album dei Valient Thorr del 2010
 Stranger – singolo dei The Rasmus del 2012
 Stranger – singolo degli SHINee del 2012
 Stranger – album di Gen Hoshino del 2013
 Stranger – album di Yung Lean del 2017

Televisione 
 Estranea (Stranger) – episodio della decima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 Stranger – drama coreano del 2017

Pagine correlate 
 Strangers
 The Stranger